Куахилотес има више значења:

 Куахилотес (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Куахилотес (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику